Croce di guerra al valor militare – onorificenza dell'Italia
 Croce di guerra Cecoslovacca – onorificenza della Cecoslovacchia
 Croce al merito di guerra – onorificenza dell'Italia
 Croce al merito di guerra – onorificenza del Regno di Sassonia 
 Croce d'onore della guerra mondiale – onorificenza della Germania nazista
 Croce di Guerra – onorificenza della Grecia
 Croce di Guerra – onorificenza del Belgio

Pagine correlate 

Croix de guerre